Vizcaíno puede hacer referencia a:

 Natural de Vizcaya, o perteneciente o relativo a esta provincia de España.
 El gentilicio equivalente al actual vasco, usado hasta el sigloXVII.
 El dialecto occidental del euskera o euskera vizcaíno.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:
 La isla Vizcaíno, en la desembocadura del río Negro en el río Uruguay, en Uruguay.
 Vizcaínos, municipio de la provincia de Burgos (España).

Además, puede hacer referencia a:
 Vizcaíno (apellido).

Enlaces externos